Дискография австралийского музыканта Готье насчитывает три студийных альбома, один ремиксовый диск, семь синглов и 16 видеоклипов.

Альбомы

Студийные альбомы

Ремиксовые альбомы

Синглы

Другие песни, вошедшие в хит-парады

Прочее

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Gotye на AllMusic
 
 

Готье
Готье
Готье
Готье